21-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги проходил с 30 апреля по 13 ноября 2011 года. В нём участвовало 16 команд из 13 городов.

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2011
 Первая лига Белоруссии по футболу 2011

Ссылки 
 Вторая лига 2011 на kick-off.by
 Вторая лига 2011 на football.by

Футбол в Европе в 2011 году
Вторая лига Белоруссии по футболу
Спорт в Белоруссии в 2011 году